HMS Theseus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Theseus (1786) 
 HMS Theseus (1892) 

Theseus